Charles Portal († 1971), maréchal de la Royal Air Force, chef de l'armée de l'air britannique durant la Seconde Guerre mondiale.
 Charles Portal († 1936), archiviste départemental du Tarn.